Aitchison ist ein englischer Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Atkinson.

Namensträger 
 Alexander Aitchison (1850–1905), kanadischer Feuerwehrchef
 Beatrice Aitchison (1922–1997), US-amerikanische Mathematikerin, Statistikerin, Transportökonomin und Hochschullehrerin
 Charles Aitchison (1832–1896), britischer Kolonialbeamter in Indien
 Gordon Aitchison (1909–1990), kanadischer Basketballspieler
 Helen Aitchison (1881–1947), britische Tennisspielerin
 Ian J. R. Aitchison (* 1936), britischer Elementarteilchenphysiker
 Jack Aitchison (* 2000), schottischer Fußballspieler
 James Edward Tierney Aitchison (1836–1898), britischer Arzt und Botaniker
 Jean Aitchison (* 1938), britische Linguistin

Familienname
Englischer Personenname